{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (97501) - || 2000 CE92 || 6 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97502) - || 2000 CL93 || 6 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97503) - || 2000 CH94 || 8 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97504) - || 2000 CO97 || 13 februari 2000 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| (97505) - || 2000 CY99 || 10 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97506) - || 2000 CJ100 || 10 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97507) - || 2000 CV103 || 8 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97508) Bolden || 2000 CU110 || 6 februari 2000 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| (97509) - || 2000 CC112 || 7 februari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (97510) - || 2000 CN112 || 7 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97511) - || 2000 CH118 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97512) Jemison || 2000 CV118 || 5 februari 2000 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| (97513) - || 2000 CD137 || 4 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97514) - || 2000 DL1 || 25 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97515) - || 2000 DW3 || 26 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97516) - || 2000 DX3 || 27 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97517) - || 2000 DV5 || 26 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97518) - || 2000 DR6 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97519) - || 2000 DM16 || 29 februari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (97520) - || 2000 DA18 || 25 februari 2000 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| (97521) - || 2000 DF18 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97522) - || 2000 DV19 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97523) - || 2000 DW22 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97524) - || 2000 DX22 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97525) - || 2000 DP24 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97526) - || 2000 DA25 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97527) - || 2000 DL25 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97528) - || 2000 DW25 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97529) - || 2000 DL26 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97530) - || 2000 DB28 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97531) - || 2000 DD28 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97532) - || 2000 DS28 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97533) - || 2000 DW29 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97534) - || 2000 DX32 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97535) - || 2000 DY32 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97536) - || 2000 DK34 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97537) - || 2000 DC35 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97538) - || 2000 DM35 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97539) - || 2000 DF39 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97540) - || 2000 DN41 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97541) - || 2000 DV42 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97542) - || 2000 DD43 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97543) - || 2000 DE47 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97544) - || 2000 DG47 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97545) - || 2000 DL48 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97546) - || 2000 DE52 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97547) - || 2000 DL55 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97548) - || 2000 DW55 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97549) - || 2000 DM58 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97550) - || 2000 DT59 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97551) - || 2000 DO60 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97552) - || 2000 DQ63 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97553) - || 2000 DC64 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97554) - || 2000 DB65 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97555) - || 2000 DT68 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97556) - || 2000 DK69 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97557) - || 2000 DZ71 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97558) - || 2000 DB73 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97559) - || 2000 DW75 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97560) - || 2000 DS76 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97561) - || 2000 DQ77 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97562) - || 2000 DM78 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97563) - || 2000 DS82 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97564) - || 2000 DM88 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97565) - || 2000 DN91 || 27 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97566) - || 2000 DG93 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97567) - || 2000 DH93 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97568) - || 2000 DZ94 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97569) - || 2000 DJ102 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97570) - || 2000 DM103 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97571) - || 2000 DS103 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97572) - || 2000 DU103 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97573) - || 2000 DC108 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97574) - || 2000 DA109 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97575) - || 2000 DN109 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97576) - || 2000 DK110 || 25 februari 2000 || Ukkel || T. Pauwels
|-
| (97577) - || 2000 DQ111 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97578) - || 2000 DP116 || 27 februari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (97579) - || 2000 EX7 || 4 maart 2000 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| (97580) - || 2000 EP8 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97581) - || 2000 EL12 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97582) Hijikawa || 2000 EP15 || 6 maart 2000 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| (97583) - || 2000 EL16 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97584) - || 2000 ET24 || 8 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97585) - || 2000 EW25 || 8 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97586) - || 2000 EQ26 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97587) - || 2000 EN29 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97588) - || 2000 EL33 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97589) - || 2000 EM33 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97590) - || 2000 EQ33 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97591) - || 2000 EP34 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97592) - || 2000 ER34 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97593) - || 2000 EA36 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97594) - || 2000 ET37 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97595) - || 2000 EX37 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97596) - || 2000 EM43 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97597) - || 2000 EV50 || 11 maart 2000 || Boca Raton || B. A. Segal
|-
| (97598) - || 2000 EZ51 || 3 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97599) - || 2000 EH57 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97600) - || 2000 EY65 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten